TV sorozat
The Grand Tour (sorozat)
Zene
The Grand Tour (album)